Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Gronowski – polski piłkarz
 Janusz Ignacy Gronowski – polski żużlowiec
 Johannes Gronowski – niemiecki polityk
 Józef Gronowski – polski wojskowy
 Ludwik Gronowski – polski fotograf i pedagog
 Tadeusz Gronowski – polski grafik, malarz, architekt wnętrz, twórca plakatów, ilustrator